Hakatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hakatjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (15,2 ha)
Hakatjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (5,86 ha)

Se även
Haketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn